Појам Баван може да се односи на:
 Баван (Ду),
 Баван (Калвадос),